El Llano bezeichnet:

 Municipio El Llano, Municipio in Mexiko
 El Llano (Aguascalientes), Ort in Mexiko
 El Llano (Guerrero), Ort in Mexiko
 El Llano (Hidalgo), Stadt in Mexiko
 El Llano (Michoacán), Ort in Mexiko
 El Llano (Nayarit), Ort in Mexiko
 El Llano (Elías Piña), Municipio in der Provinz Elías Piña in der Dominikanischen Republik